John Farrow (regisseur) (1904-1963), Australisch-Amerikaans filmmaker.
 John Farrow (skeletonracer) (1982), Australisch skeletonracer.